Cara de Cavalo - criminoso brasileiro
Manoel Moreira (político) - político brasileiro, deputado federal constituinte em 1988.
Estádio Manoel Moreira - no estado de Alagoas
Estádio Manoel Moreira Sobrinho - no estado do Espírito Santo

Desambiguações de antropônimos